Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров баттерфляем у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 9 и 10 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 28 спортсменок из 20 стран.

Олимпийская чемпионка 2012 года в данной дисциплине китаянка Цзяо Люян не принимала участие в Играх, поскольку в 2014 году завершила спортивную карьеру. Первую в карьере золотую олимпийскую медаль завоевала серебряный призёр Лондона-2012 Мирея Бельмонте Гарсия. Для испанской пловчихи эта медаль стала уже второй на Играх в Рио-де-Жанейро. 6 августа она стала третьей на дистанции 400 метров комплексным плаванием Серебряную медаль завоевала австралийская пловчиха Мейделин Гровс, а бронзовую японка Нацуми Хоси, которая повторила свой результат четырёхлетней давности.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований ни один из рекордов не был превзойдён.

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com